Un museo etnográfico es un museo dedicado a temas de la etnografía, y en muchos casos relacionado con la arqueología y la antropología.

Existen establecimientos con esta función, en distintas ciudades del mundo. Entre ellos:

el Centro de interpretación etnológico y arqueológico de Coy;
el Museo Arqueológico, Etnográfico  e Histórico Vasco;
el Museo de artes y costumbres populares de Begíjar
el Museo Etnográfico de Cantabria;
el Museo Etnográfico Liste;
el Museo Etnográfico de Castilla y León; 
el Museo Etnográfico de Grado;
el Museo Etnográfico de Grandas de Salime;
el Museo Etnográfico de la Lechería;
el Museo Etnográfico de Quirós;
el Museo Etnográfico del Pueblo de Asturias;
el Museo Etnográfico del Oriente de Asturias;
el Museo Etnográfico Doctor Andrés Barbero;
el Museo Etnográfico El Caserón; 
el Museo Etnográfico Juan B. Ambrosetti;
el Museo Etnográfico Juan Pérez Villamil;
el Museo Etnográfico Las Vistillas-Coín vida rural; 
el Museo Etnográfico Provincial de León.
el Museo Etnográfico de Alija del Infantado.
el Museo Etnográfico de Carracedo del Monasterio.
el Museo Etnográfico de Castrocalbón.
el Museo Etnográfico de la Cabrera.
el Museo Etnográfico de Alija del Infantado.
el Museo Etnográfico Provincial Ildefonso Ferro.
el Museo Etnográfico de Ponferrada.
el Museo Etnográfico de Prioro.
el Museo Etnográfico de Terque.
el Museo Etnográfico de Valderas.
el Museo Etnográfico de Villafranca del Bierzo.